

Geografia 
 Beeby – villaggio del Regno Unito
 Beeby Peak – montagna dell'Antartide

Persone 
 Augustus Beeby – calciatore inglese
 Bruce Beeby – attore australiano
 C. E. Beeby – psicologo neozelandese
 George Beeby – politico australiano
 Thomas H. Beeby – architetto statunitense
 Victor Beeby – crickettista neozelandese